Schiemann ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Schiemann (* 1968), deutscher Fußballspieler

 Carl Christian Schiemann (1763–1835), deutschbaltischer Naturforscher
 Christian Schiemann (* 1977), chilenischer Fußballschiedsrichterassistent
 Doris Schiemann (* 1947), deutsche Pflegewissenschaftlerin
 Eduard Schiemann (1885–1942), deutsch-russischer Grafiker, Maler und Übersetzer
 Elisabeth Schiemann (1881–1972), deutschbaltische Botanikerin
 Friedrich Schiemann (1918–1991), deutscher Maler

 Gottfried Schiemann (* 1943), deutscher Rechtswissenschaftler
 Gregor Schiemann (* 1954), deutscher Philosoph
 Günther Schiemann (1899–1967), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Heinrich Schiemann (1916–2002), deutscher Wissenschaftsjournalist
 Helmut Schiemann (1929–1979), deutscher Regisseur
 Horst Schiemann (1898–1981), deutscher Wirtschaftsführer
 Klaus-D. Schiemann (* 1955), deutscher Künstler
 Konrad Hermann Theodor Schiemann (* 1937), britischer Richter
 Marko Schiemann (* 1955), deutscher Politiker (CDU)
 Max Schiemann (1866–1933), deutscher Elektrotechniker
 Paul Schiemann (1876–1944), deutschbaltischer Politiker
 Philipp Schiemann (* 1969), deutscher Schriftsteller, Musiker und Schauspieler
 Reinhard Schiemann (1926–1988), deutscher Chemiker und Tierernährungswissenschaftler
 Roci Schiemann (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Rudi Schiemann (1901–1970), deutscher Schauspieler und Kabarettist
 Stephan Schiemann (* 1976), deutscher Sportwissenschaftler
 Theodor Schiemann (1847–1921), deutscher Historiker

Schiemann steht für:

 Schiemann-Reaktion, chemische Namensreaktion
 Gesellschaft für gleislose Bahnen Max Schiemann & Co., deutscher Nutzfahrzeughersteller

Siehe auch:
 Schiemanen
 Schimanen
 Schimann
 Schyman
 Schimanski
 Schliemann (Begriffsklärung)